August Sokołowski (historyk) (1846 - 1921)
 August Sokołowski (powstaniec) (1820 - po 1910)